Grabki – zminiaturyzowana forma grabi (także: dziecięca zabawka)
 W Polsce
 Grabki Duże
 Grabki Małe
 Grabki – gromada